Assassinio nella cattedrale (dramma)
 titolo originale del film Assassinio nella cattedrale (film)